Юхново — нежилая деревня в Струго-Красненском районе Псковской области Российской Федерации. Территориально  относится к дер. Горка  сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в  северо-западной части  района, в лесной местности, около р. Желча , в 2 км к юго-западу от дер. Горка.

История 
Первое упоминание — 1501 г., дер. Юхново Лосицкого погоста Шелонской пятины.

Снята с учёта решением облисполкома № 398 от 12 ноября 1979 года.

Ошибочно сохранялась в  списке населённых пунктов.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года  деревня Юхново вошла в состав образованного муниципального образования Сиковицкая волость.

Население

Инфраструктура 

Водяная мельница Юхново на р. Желча (1862).

Транспорт 
Просёлочная дорога .

Примечания

Ссылки 
 Юхново (Струго-Красненский район) на Викимапии

Литература 

 Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С.423.
упразднённые населённые пункты Струго-Красненского района
населённые пункты, упразднённые в 1979 году